

Geografia 
 Gillman – quartiere di Adelaide, in Australia

Persone 
 Gustave Gillman – ingegnere civile e fotografo britannico
 Henry Gillman – etnologo statunitense
 Leonard Gillman – matematico statunitense
 Neil Gillman – rabbino statunitense di origine canadese
 Sid Gillman – allenatore di football americano statunitense
 Todd Gillman – saltatore con gli sci canadese
 Webb Gillman – generale britannico

Personaggi immaginari 
 John Gillman – alter ego di Patriota, personaggio della serie a fumetti The Boys

Pagine correlate 
 Gilman